

Patronyme 
 Antonio Palomba (1705-1769), librettiste italien ;
 Ernesto Palomba (né en 1967), astronome italien ;
 Giuseppe Palomba (fl. 1765-fl. 1825), librettiste italien, neveu d'Antonio.